Villarroel peut désigner :

Patronymes 
 Antonio de Villarroel (1656-1726) : militaire espagnol ;
 Diego de Torres Villarroel (1694-1770) : polymathe espagnol ;
 Francisco Villarroel (né en 1965) : avocat, scénariste, écrivain et cinéaste vénézuélien ;
 Gualberto Villarroel (1908-1946) : homme d'État bolivien ;
 Ildemaro Villarroel : militaire et homme politique vénézuélien ;
 Moisés Villarroel (né en 1976) : footballeur chilien ;
 Verónica Villarroel (née en 1965) : soprano chilienne.

Toponymes

Province de Gualberto Villarroel : une province du département de La Paz ;
 Puerto Villaroel : ville du département de Cochabamba.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme